Pieve di San Frediano è la denominazione di diversi edifici religiosi

 Pieve di San Frediano (Lunata), nel comune di Capannori, in provincia di Lucca
 Pieve di San Frediano a Montignoso, nel comune di Gambassi Terme, in provincia di Firenze